Фи́зик — учёный, чьи научные исследования в основном посвящены физике. Физики работают над широким кругом проблем как в фундаментальной науке, начиная от субатомных частиц и заканчивая поведением Вселенной как целого, так и в прикладной физике.

История понятия 
Появление отдельного термина для обозначения учёного, занимающегося физикой, следует отнести к середине XIX века, когда физика выделяется как отдельная наука со своими объектами изучения и применяемыми методами.

Обучение

В России 
Обучение физике включено в общеобразовательную школьную программу с 7 класса (основы проходят в курсе естествознания в 5-6 классах). Для школьников, проявляющих интерес к изучению физики, существуют специализированные школы — физико-математические лицеи, школы-интернаты и т. п. Кроме того, в некоторых школах организуются дополнительные занятия по углублённому изучению физики.

Для выявления наиболее сильных школьников ежегодно проводится всероссийская олимпиада по физике, победители и призёры которой в дальнейшем получают право представлять Россию на ежегодной Международной физической олимпиаде школьников.

Подготовка профессиональных физиков происходит в высших учебных заведениях, обычно на специализированных факультетах университетов. Такие факультеты обычно носят название физических, реже в названии факультета может выделяться более узкая направленность подготовки — так, на территории бывшего СССР существует большое количество радиофизических факультетов. В некоторых университетах обучение физиков и математиков объединено на физико-математических факультетах. Кроме этого, существуют отдельные высшие учебные заведения, концентрирующиеся на подготовке физиков, например, Московский физико-технический институт. Физики некоторых специальностей (биофизики, геофизики, астрофизики и т. п.) могут учиться на биологических, геологических, механико-математических факультетах вузов.

В России на данный момент параллельно действует две системы подготовки физиков — одноступенчатая («старая») пятилетняя система, по окончании которой вручается диплом специалиста, и двуступенчатая болонская, состоящая из бакалавриата (4 года) и магистратуры (2 года). После завершения бакалавриата вручается диплом бакалавра, после магистратуры — диплом магистра. При этом происходит постепенный переход на вторую систему с полным отказом от пятилетней.

После получения высшего физического образования есть возможность продолжить обучение в аспирантуре, по завершении которой обычно происходит защита кандидатской диссертации и присуждение учёной степени кандидата физико-математических наук. Часть кандидатов наук через определённое время защищают вторую диссертацию, получая учёную степень доктора физико-математических наук.

Учёные степени по физике в России в настоящее время присуждаются по следующей номенклатуре специальностей:

 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики
 01.04.02 Теоретическая физика
 01.04.03 Радиофизика
 01.04.04 Физическая электроника
 01.04.05 Оптика
 01.04.06 Акустика
 01.04.07 Физика конденсированного состояния
 01.04.08 Физика плазмы
 01.04.09 Физика низких температур
 01.04.10 Физика полупроводников
 01.04.11 Физика магнитных явлений
 01.04.13 Электрофизика, электрофизические установки
 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
 01.04.15 Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика
 01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц
 01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества
 01.04.18 Кристаллография, физика кристаллов
 01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника
 01.04.21 Лазерная физика
 01.04.23 Физика высоких энергий

Кроме того, в ряде других научных направлений существуют такие специализации физиков, как математическая физика, механика, астрофизика, физика Солнца, физическая химия, биофизика, квантовая электроника, агрофизика, геофизика, горная теплофизика, физика атмосферы и гидросферы, ряд технических наук.

Награды и премии 
Наивысшей наградой для физика является Нобелевская премия, которая вручается, начиная с 1901 года.

Первую Нобелевскую премию по физике получил Вильгельм Рентген в 1901 г. за открытие излучения, впоследствии названного его именем.

См. также 

 Химик

Примечания

Ссылки 

Профессии